Grote kauailijster
 Kleine kauailijster